Poniższa tabela obejmuje mistrzów świata w snookerze

 Legenda
 MŚ – liczba tytułów Mistrza Świata
 t. rank – liczba zwycięstw w turniejach rankingowych
 UK – liczba zwycięstw w rankingowym turnieju UK Championship
 Mas. – liczba zwycięstw w turnieju Masters
 b. maks. – liczba turniejowych breaków maksymalnych

 Uwaga
 Warunkiem wymienienia zawodnika w tej tabeli jest zdobycie przez niego tytułu Mistrza Świata oraz aktywność w zawodowym snookerze.
 Pogrubioną czcionką są oznaczeni czynni zawodnicy

Przypisy